Papež má více významů:

náboženství
 římský papež – hlava římskokatolické církve
 za papeže se prohlašovali vzdoropapežové
 2 alexandrijští papežové, dva ze tří alexandrijských patriarcharchů – dva nejvyšší představitelé : 1) řeckého pravoslaví v Egyptě , 2) koptské pravoslavné církve
 generál jezuitského řádu bývá tradičně označován jako „černý papež“
 kazatel a teolog John Stott je pro svůj enormní vliv na evangelikální hnutí občas označován jako evangelikální papež
 jako papež či papežka se označují všichni členové diskordiánské církve * od r. 1959 je dalším z papežů patriarcha Etiopské (pravoslavné/miafyzitní) církve

jiné
 Papež (rybník) – rybník v Dobříši
 Papež (příjmení) – slovanské příjmení

Související články 
 pope

Externí odkazy